Il singolare del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alberto Berasategui che ha battuto in finale Carlos Costa 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Carlos Costa (finale)
 Guillermo Pérez Roldán (primo turno)
 Alberto Berasategui (Campione)
 Jordi Arrese (quarti di finale)

 Renzo Furlan (primo turno)
 Sláva Doseděl (semifinali)
 Alex Antonitsch (semifinali)
 Andrea Gaudenzi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 1993